Maradan ist der Name von

  Claude François Maradan (1762–1823), französischer Buchhändler und Verleger in Paris
 Franz Maradan (???), Kupferstecher
 Jean-Pierre Maradan (* 1954), Schweizer Fußballspieler
 Nicole Rossier-Maradan (* 1940), Schweizer Sängerin in der Stimmlage Alt
 Olivier Maradan (1899–1975), Schweizer Missionar auf den Seychellen